Курбан Курбанов:

 Курбанов, Курбан Сайгидахмедович (род. 1985) — борец вольного стиля.
 Курбанов, Курбан Сеидович (род. 1956) — российский политик, глава администрации Дербентского района Дагестана.